Lühe steht für:

 Lühe (Adelsgeschlecht)
 Lühe (Fluss), Nebenfluss der Elbe im Alten Land
 Samtgemeinde Lühe, Kommunalverband am gleichnamigen Fluss
 Lühe (Jork), Dorf in der Gemeinde Jork in Niedersachsen 
 Lühe (Möckern), Siedlung der Stadt Möckern in Sachsen-Anhalt
 Lühe (Chuxiong), Großgemeinde in der chinesischen Provinz Yunnan

Lühe oder von der Lühe ist der Familienname folgender Personen:
 Adolph Andreas von der Lühe (1695–1750), dänischer Kammerherr und Stiftamtmann
 Andreas Augustin von der Lühe (1677–1730), königlich dänischer Generalmajor
 Anna Catharina von der Lühe (1731–1757), dänische Schauspielerin und Autorin, siehe Anna Catharina von Passow
 Friedrich Carl Emil von der Lühe (1751–1801), dänischer Kammerherr und Amtmann
 Hans Otto von der Lühe (1762–1836), württembergischer Beamter und Politiker 
 Hans Eggert Willibald von der Lühe (1806–1866), deutscher Offizier und Schriftsteller
 Irmela von der Lühe (* 1947), deutsche Autorin und Germanistin

 Max Lühe (1870–1916), deutscher Arzt und Parasitologe
 Oskar von der Lühe, Professor für Astrophysik, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
 Paschen von der Lühe (1592–1653), Kammerjunker der Herzogin, Präsident beim Hof- und Landgericht, Klosterhauptmann von Dobbertin und Gutsbesitzer
 Vicco von der Lühe (1863–1952), preußischer Generalmajor